Варавино — название населённых пунктов:

Россия 
 Варавино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Варавино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Варавино — микрорайон в округе Варавино-Фактория в Архангельске.